Портрет Грегора Бачи — картина неизвестного немецкого художника XVI века, выставленная в замке Амбрас в Инсбруке.

Описание 
Картина написана маслом на холсте. На картине изображён венгерский дворянин Грегор Бачи (), который выжил после ранения — копье вошло в правую глазницу и вышло через шею.

В левом верхнем углу выполнена надпись на латыни: GREGOR. BAXI VNG: NOB: — Грегор БАКСИ (германизировано Бачи) венгерский дворянин.

Существует несколько версий обстоятельств ранения, по одной из версий рана была получена во время рыцарского поединка, по другой версии — во время битвы с турками.

История картины 

Эта картина впервые упоминается в 1621 году в инвентаризационных записях замка Амбрас под названием: «Венгерский гусар, который получил ранение в борьбе с турками». Скорее всего картина попала в коллекцию эрцгерцога Фердинанда II благодаря его интересу к оружию и антиквариату.

Медицинский аспект 
Одной из загадок картины является вопрос — мог ли выжить человек после такого ранения. Вероятно, именно этот факт и был причиной написания картины, — подобные смертельные травмы не были редкостью в то время, однако художник выполнил портрет именно этого дворянина. В статье авторитетного журнала «The Lancet» приводится описание аналогичной травмы, которую получил ремесленник — металлический прут упал с потолка церкви с высоты 14 метров и пронзил голову по такой же траектории. По истечении 5 лет человек практически не ощущал каких-либо симптомов травмы.

См. также 
 Гейдж, Финеас

Литература 
 Laurin Luchner Schloss Ambras für Mediziner. In: Medizinischer Monatsspiegel. 1967, S. 60-64.

Примечания 

Мужские портреты XVI века
Картины неизвестных художников
Нейробиология